Лос Уеригос има више значења:

 Лос Уеригос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Уеригос, Ел Дивисадеро (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Уеригос (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику